Ehlert ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Ehlert (* 1879), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Brigitte Labs-Ehlert (* 1951), deutsche Germanistin, Buchhändlerin und Intendantin
 Ernst Ehlert (1875–1957), deutscher Landstallmeister am Hauptgestüt Trakehnen
 Erwin Ehlert (1937–2016), deutscher Fußballspieler
 Gudrun Ehlert (* 1958), deutsche Soziologin
 Hans Ehlert (* 1947), deutscher Offizier und Militärhistoriker
 Hans-Harald Ehlert (* 1962), ehemaliges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses
 Heidemarie Ehlert (* 1950), deutsche Politikerin
 Hermann Ehlert (1907–1991), deutscher Chirurg und Dozent
 Hertha Ehlert (1905–1997), deutsche KZ-Aufseherin
 Josephine Ehlert (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Louis Ehlert (1825–1884), deutscher Komponist und Musikkritiker
 Margarete Ehlert (1886–1962), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Matilda Ehlert (* 2004), deutsche Handballspielerin
 Matthias Ehlert (* 1967), deutscher Journalist und Buchautor
 Max Ehlert (1904–1979), deutscher Pressefotograf, Angehöriger der Propagandakompanie
 Max Berg-Ehlert, deutscher Theaterschauspieler und -intendant
 Meik Ehlert (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Petra Ehlert (1966–2021), deutsche Schauspielerin
 Sascha Ehlert (* 1987), deutscher Kulturjournalist und Verleger
 Tamara Ehlert (1921–2008), deutsche Lyrikerin und Erzählerin
 Tim Ehlert (* 1978), deutscher Schauspieler
 Trude Ehlert (* 1946), deutsche Germanistin
 Ulrike Ehlert (* 1960), deutsche Psychologin
 Welta Ehlert (* 1929), lettisch-deutsche Übersetzerin

Siehe auch:

 Elert